Михаил Нудельман:
 Нудельман, Михаил Шлёмович (1938—2019) — израильский политик.
 Нудельман, Михаил Матвеевич (1909—?) — советский психолог, дефектолог и педагог.